LEED (Low energy electron diffraction) è una tecnica che permette di capire la struttura cristallina di un materiale.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), standard Statunitense per la progettazione delle Green Building.

he:שיר